El Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-18, es una competición internacional de voleibol. Desde 1989 en Curitiba, Brasil , tiene lugar cada dos años. Los equipos se componen por mujeres de dieciocho años o menos. El equipo más ganador es China con cuatro títulos en esta competencia.

Palmarés 

{| class="wikitable" width="100%"
|- bgcolor="lightsteelblue" 
!N.º
!Año
!Sede
!
!
!
!4º
|- bgcolor="D0E7FF"
|<center> I <center> || <center> 1989 <center> || <center> Curitiba <center> || <center> Unión Soviética <center> || <center> Brasil <center> || <center> Japón <center> || <center> Korea <center>
|- 
|<center> II <center> || <center> 1991 <center> || <center> Lisboa <center> || <center> Korea <center> || <center> Brasil <center> || <center> Unión Soviética <center> || <center> Japón <center>
|- bgcolor="D0E7FF"
|<center> III <center> || <center> 1993 <center> || <center> Bratislava <center> || '<center> Rusia <center>''' || <center> Japón <center> || <center> Korea <center> || <center> Perú <center>
|- 
|<center> IV <center> || <center> 1995 <center> || <center> Orleans <center> || '''<center> Japón <center>''' || <center> Rusia <center> || <center> Italia <center> || <center> Brasil <center>
|- bgcolor="D0E7FF"
|<center> V <center> || <center> 1997 <center> || <center> Chiang Mai <center> || '''<center> Brasil <center>''' || <center> Rusia <center> || <center> Italia <center> || <center> Korea <center>
|- 
|<center> VI <center> || <center> 1999 <center> || <center> Funchal <center> || '''<center> Japón <center>''' || <center> Brasil <center> || <center> Korea <center> || <center> Polonia <center>
|- bgcolor="D0E7FF"
|<center> VII <center> || <center> 2001 <center> || <center> Pula <center> || '''<center> China <center>''' || <center> Brasil <center> || <center> Polonia <center> || <center> Italia <center> 
|- 
|<center> VIII <center> || <center> 2003 <center> || <center> Wloclawek <center> || '''<center> China <center>''' || <center> Italia <center> || <center> Brasil <center> || <center> Estados Unidos <center>
|- bgcolor="D0E7FF"
|<center> IX <center> || <center> 2005 <center> || <center> Macao <center> || '''<center> Brasil <center>''' || <center> Rusia <center> || <center> Italia <center> || <center> Estados Unidos <center>
|- 
|<center> X <center> || <center> 2007 <center> || <center> Mexicali / Tijuana <center> || '''<center> China <center>''' || <center> Turquía <center> || <center> Rusia <center> || <center> Serbia <center>
|- bgcolor="D0E7FF"
|<center> XI <center> || <center> 2009 <center> || <center> Nakhon Ratchasima <center> || '''<center> Brasil <center>''' || <center> Serbia <center> || <center> Bélgica <center> || <center> Turquía <center>
|- 
|<center> XII <center> || <center> 2011 <center> || <center> Ankara <center> || '''<center> Turquía <center>''' || <center> China <center> || <center> Serbia <center> || <center> Polonia <center>
|- bgcolor="D0E7FF"
|<center> XIII <center> || <center> 2013 <center> || <center> Nakhon Ratchasima <center> || '''<center> China <center>''' || <center> Estados Unidos <center> || <center> Brasil <center> || <center> Perú <center>
|- 
|<center> XIV <center> || <center> 2015 <center> || <center> Lima <center> ||<center> Italia|| <center>Estados Unidos|| <center>China|| Turquía 
|- bgcolor="D0E7FF"
|<center> XV <center> || <center> 2017 <center> || <center> Rosario / Santa Fe  <center> ||<center> Italia|| <center>República Dominicana|| <center>Rusia|| Turquía 
|- bgcolor=
|<center> XVI <center> || <center> 2019 <center> || <center>  El Cairo <center> ||<center>'''Estados Unidos <center>''' ||<center> Italia|| <center>Brasil <center>||<center> China 
|- bgcolor="D0E7FF"
|<center> XVII <center> || <center> 2021 <center> || <center>   Durango ||<center>'''Rusia <center>''' ||<center> Italia|| <center>Estados Unidos <center>||<center> Serbia 
|}

{| class=wikitable
!width=50|Sede!! width=250|Países
|-
| <center> 3 <center>
| Tailandia (1997, 2009, 2013) 
|-
| <center> 2 <center>
| Portugal (1991, 1999) 
|-
| <center> 1 | Argentina (2017)   Perú (2015)   Turquía (2011)   México (2007)   Macao (2005)   Polonia (2003)   Croacia (2001)   Francia (1995)   Eslovaquia (1991)   Brasil (1989)
|}

 Medallero 
 Actualizado hasta México 2021''

MVP por edición

1997 –  Brasil - Erika Coimbra
2005 –  Brasil - Natalia Pereira
2007 –  China - Chen Zhan
2009 –  Brasil - Samara Almeida
2011 –  Turquía - Damla Çakıroğlu
2013 –  China- Xinyue Yuan 
2015 –  Italia - Paola Egonu
2017 –  Italia - Elena Pietrini
2019 –  Estados Unidos - Jessica Mruzik

Véase también 
 Campeonato Mundial de Voleibol Masculino Sub-23
 Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-23
 Campeonato Mundial de Voleibol Masculino Sub-21
 Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-20
 Campeonato Mundial de Voleibol Masculino Sub-19
 Voleibol en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Referencias 
FIVB